TMC peut faire référence à :
 , un service radio qui permet aux automobilistes européens d'être informés des conditions  de trafic
 TMC, une chaîne de télévision française d'origine monégasque du Groupe TF1.
 Telemontecarlo, une ancienne chaîne de télévision en langue italienne ;
 Théorème du moment cinétique, en mécanique ;
 Tribunal mixte de commerce ;
 Tribunal maritime commercial ;
 En droit suisse, le Tribunal des mesures de contrainte ou le Tribunal militaire de cassation (voir Justice militaire en Suisse) ;
 Thomas Mercer Chronometers, une entreprise spécialisée dans la conception et la création de chronomètres ;
 Temps moyen de connexion, ou de communication, une mesure d'efficacité des centres d'appels ou des services à valeur ajoutée ;
 Taxe de mise en circulation, en Belgique taxe due à l'achat d'un véhicule automobile neuf ou d'occasion ;
 , une chaîne de télévision par câble américaine ;
 , un composite à base de résine polyester thermodurcissable renforcé fibre de verre. Voir aussi Préimprégné.